Torrellas puede hacer referencia a:

En Aragón 
Torrellas, población de la provincia de Zaragoza, Aragón.
Castillo de Torrellas
Baronía de Torrellas
Sentencia Arbitral de Torrellas

En Cataluña 
Torrellas de Llobregat, municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña.
Torrellas de Foix, municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña.